{{Конкурс красоты 
| Фото             = MissEarth2007Court.png
| Описание_фото    = Джессика Триско, победительница Мисс Земля 2007 с тремя Вице-Мисс (Вода, Земля, Воздух и Огонь)
| Победитель       = Джессика Триско
| Страна           = | Дата             = 11 ноября, 2007 года
| Ведущие          = 
| Интервал-акт     = Ричард Пун
| Количество стран = 88
| Итоговых мест    = 16
| Место проведения = Университет Филиппинс, Кесон-Сити, Филиппины
| Телеканал хозяев = 
| Дебютировали     = 
| Отказались       = 
| Вернулись        = 
| Предыдущий       = 2006
| Следующий        = 2008
}}Мисс Земля 2007 () — 7-й ежегодный конкурс красоты, проводился 11 ноября 2007 года в Университет Филиппинс, Кесон-Сити, Филиппины.

Представительница Канады Джессика Триско, стала Мисс Земля 2007.

 Результаты 

 Специальные награды 

 Ответ победительницы 

 Ведущие 

 Судьи 

 Участницы 
Список участниц Мисс Земля 2007:

  - Shpresa Vitia
  - María Antonella Tognolla
  - Victoria Louise Stewart
  - Sharon Eula Rolle
  - Melissa Cardaci
  - Leilah Pandy
  - Carla Loreto Fuentes Rivero
  - Dzenita Dumpor
  - Millicent Ollyn
  - Patrícia Andrade
  - Pauline Marcelle Kack
  - Jessica Trisko
  - Yu Peipei
  - Mileth Johana Agámez
  - Maurielle Nkouka Massamba
  - Natalia Salas Mattey
  - Ariana Barouk
  - Eva Čerešňáková
  - Trine Lundgaard Nielsen
  - Themys Febriel
  - Verónica Ochoa Crespo
  - Julia Ayala
  - Clair Cooper
  - Nardos Tafese
  - Minal Maneesha Ali
  - Anna Pohtimo
  - Alexandra Gaguen
  - Nanka Mamasakhlisi
  - Sinem Ramazanoglu
  - Diana Naa Blankson
  - Virgine Mulia
  - Jessica Scheel
  - Fan Miao-Meng
  - Katrín Dögg Sigurdardóttir
  - Pooja Chitgopekar
  - Artri Sulistyowati
  - Mor Donay
  - Bernadette Mazzù
  - Ryoko Tominaga
  - Zhazira Nurkhodjaeva
  - Volen Auma Owenga
  - Yoo Ji-eun
  - Ilze Jankovska
  - Amale Al-Khoder

  - Telena Cassell
  - Monika Baliunaite
  - Zhang Xiao-Yu
  - Dorkas Cheok
  - Élodie Delor
  - María Fernanda Cánovas
  - Bandana Sharma
  - Milou Verhoeks
  - Claire Kirby
  - Iva Grijalva Pashova
  - Stacey Garvey
  - Shevalyn Maika
  - Aine Gormley
  - Margaret Paulin Hauge
  - Griselda Quevedo
  - Odilia Garcia
  - Jeanne Angeles Harn
  - Barbara Tatara
  - Alina Gheorge
  - Oneka McKoy
  - Nicole Chen Lin
  - Theresa Turay
  - Barbora Palovičová
  - Tanja Trobec
  - Bokang Montjane
  - Ángela Gómez
  - Safyra Duurham
  - Ivana Gagula
  - Stefanie Gossweiler
  - Sonya Lee
  - Angel Kileo
  - Jiraporn Sing-ieam
  - Tenzin Dolma
  - Carleen Ramlochansingh
  - Tameka Deveaux
  - Hellen Karungi
  - Galyna Andreeva
  - Lisa Forbes
  - Je T'aime Cerge
  - Silvana Santaella
  - Trương Tri Trúc Diễm
  - Sarah Fleming
  - Sphiwe Benasho
  - Nyome Omar

 Примечание 
 Дебют 

           Вернулись 

 Последний раз участвовали в 2001 году:
  Последний раз участвовали в 2002 году:
  Последний раз участвовали в 2003 году:
  Последний раз участвовали в 2004 году:
 

 Последний раз участвовали в 2005 году:

Отказались

Замены 
  - Kelly Kampton is replaced by Angel Kileo.

Участие в других конкурсах красоты 
Участницы, которые ранее соревновались в других конкурсах красоты:

Мисс Вселенная
 2004:  - Leilah Pandy
 2006:  - Je T'aime Cerge
 2008:  - Barbara Tatara
 2009:  - Clair Cooper
 ''представительница' '
 2010:  - Jessica Scheel (Топ 10)
 2011:  - Bokang Montjane

Мисс Мира
 2005:  - Trine Lundgaard Nielsen
 2006:  - Sarah Fleming
 2011:  - Bokang Montjane (Top 7)

Мисс Интернешнл
 2006:  - Angel Kileo
 2011:  - Claire Kirby
 2011:  - Trương Tri Trúc Diễm (Top 15)

Miss Tourism International
 2007:  - Minal Maneesha Ali
 2007:  - Alexandra Gaguen
 2007:  - Shevalyn Maika

Мисс Вселенная Канады
 2007:  - Jessica Trisko (Топ 10)

Галерея

См. также 
Мисс Вселенная 2007
Мисс Интернешнл 2007
Мисс Мира 2007

Примечание

Ссылки 
 Официальный сайт
 Miss Earth Foundation
 Miss Earth Foundation Kids' I Love My Planet

Мисс Земля
События 11 ноября
Ноябрь 2007 года
2007 год на Филиппинах
Кесон-Сити